Rochford – miasto w hrabstwie Essex (Anglia)
 Rochford (dystrykt) – dystrykt hrabstwa Essex (Anglia)
 Rochford – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)
 Stoke Rochford – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)

Zobacz też
 Hrabia Rochford
 Rochefort